Julija Antipova – ex slittinista sovietica
 Svetlana Antipova – ex cestista russa
 Tetjana Tereščuk-Antipova –ex ostacolista ucraina

Pagine correlate
 Antipov